Тлакуитлапа има више значења:

 Тлакуитлапа (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлакуитлапа (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлакуитлапа (Тијангистенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тлакуитлапа (Акистла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику